Six pieds sous terre () est une série télévisée américaine (2001-2005).
 Six pieds sous terre est un album de la chanteuse Robert (2005).
 6 pieds sous terre est un éditeur de bande dessinée.
  six pieds sous terre est un titre de Mozart, l'opéra rock.

Voir aussi